USS American kan syfta på:

 – del av Stone Fleet som sänktes i Charleston, South Carolina. Vissa benämner det här fartyget America
 – var ett fraktfartyg byggt 1900, rekvirerat av amerikanska flottan  1918 och återlämnat till den ursprungliga ägaren 1919.

Se även